Ajo-Puerro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Allium ampeloprasum.
 El nombre común de la planta Allium scorodoprasum.